Ел Унико има више значења:

 Ел Унико (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Унико, Грасијано Ортега (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику